Гурванбулаг:

 Гурванбулаг — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии
 Гурванбулаг — сомон аймака Булган, Монголия.